Stilton kan syfta på:

 Stilton, Cambridgeshire – en ort i Cambridgeshire, England
 Stilton (ost) – en engelsk mögelost
 Geronimo Stilton – en italiensk animerad TV-serie